Carrier Sense Multiple Access – sieciowy protokół transmisji
 Zgromadzenia św. Michała Archanioła (CSMA – łac. Congregatio Sancti Michaelis Archangeli)